USS Petrel (1846)
USS Petrel (1862)
USS Petrel (1889)
USS Petrel (ASR-14)